Lulves ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Lulves (* 1832), auch: Eugen Lülves, Hof-Fotograf in Hannover

Siehe auch:
 Lülves